Revolución Mexicana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Revolución Mexicana, Chiapas, Mazapa de Madero, 
 Revolución Mexicana, Hidalgo, Jaltocán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar